Diaspora  bezeichnet:
 Diaspora, in der Soziologie Ausdruck für außerhalb einer historischen Heimat verstreut lebende Gemeinschaften
 Diaspora S.A., ein ehemaliger mexikanischer Autohersteller
 Diaspora (Software), eine quelloffene Software für soziale Netzwerke